Чемпионат Испании по футболу 1954/1955 — 24-й сезон чемпионата Испании по футболу. Футбольный клуб «Реал Мадрид» стал чемпионом Испании в 4-й раз. В турнире принимали участие 16 клубов. Было сыграно 240 игр и забито 899 голов.

Турнирная таблица

Потуровая таблица

Результаты матчей 

Источник: www.rsssf.com

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 11 голов
 «Атлетик Бильбао» — «Лас-Пальмас»  — 9:2 (21-й тур, 30 января 1955 года)
 Самая крупная победа в гостях: 4 гола
 «Расинг Сантандер» — «Реал Мадрид»  — 0:4 (22-й тур, 6 февраля 1955 года)
 Самая крупная победа дома: 7 голов
 «Атлетик Бильбао» — «Валенсия»  — 7:0 (5-й тур, 10 октября 1954 года)
 «Алавес» — «Валенсия»  — 7:0 (27-й тур, 20 марта 1955 года)
 «Реал Мадрид» — «Лас-Пальмас»  — 7:0 (3-й тур, 26 сентября 1954 года)
 «Барселона» — «Расинг Сантандер»  — 7:0 (9-й тур, 7 ноября 1954 года)
 «Валенсия» — «Расинг Сантандер»  — 8:1 (4-й тур, 3 октября 1954 года)
 «Сельта» — «Атлетико»  — 8:1 (13-й тур, 5 декабря 1954 года)
 «Атлетик Бильбао» — «Лас-Пальмас»  — 9:2 (21-й тур, 30 января 1955 года)

Ссылки 
 Официальный сайт Ла Лиги
 Статистика на fbleague.com

1955
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1954 году
Спорт в Испании в 1955 году